Ти́хань () — посёлок на полуострове на озере Балатон в Венгрии, в медье Веспрем. Население — 1 369 человек (на 1 января 2015 г.).

География 
Полуостров Тихань образовался в результате вулканической деятельности и в течение нескольких веков был островом. Сейчас это полуостров, возвышающейся над уровнем озера на 200 м и удаляющийся у него на 5 км. От крайней точки полуострова до противоположного берега всего 1,5 км — это самое узкое место на Балатоне.

История 
История местечка берет начало в 1055 году, когда король Андраш I со своей женой основали здесь аббатство. По легенде, пораженная этими местами, киевская княжна воскликнула: «Ах, какая Тихонь!». И в наши дни эти места известный красотой своих пейзажей, тишиной и спокойствием.

Население

Города-побратимы

Галерея

Примечания

Населённые пункты Веспрема